Дуламсурэнгийн Янжиндулам (, , род. 9 августа 1988) — монгольская шахматистка, международный мастер среди женщин.

Трехкратная чемпионка Монголии (2006, 2008 и 2012 гг.). Бронзовый призер чемпионата Монголии 2002 г.

В составе сборной Монголии участница пяти шахматных олимпиад (2002, 2006, 2008, 2012 и 2018 гг.), всемирных интеллектуальных игр 2008 г.

Победительница международного турнира в Новокузнецке (2007 г.).

Участница чемпионата Азии 2012 г.

Представляла Монголию на юниорских чемпионатах мира в разных возрастных группах.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Д. Янжиндулам  в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Янжиндулам на сайте 365Chess (партии 2000 г.; имя записано неправильно)
 Личная карточка Д. Янжиндулам  на сайте 365Chess (партии 2001—2007 гг.; имя записано неправильно)
 Личная карточка Д. Янжиндулам на сайте 365Chess (партии 2002 г.; отчество записано неправильно)
 Личная карточка Д. Янжиндулам  на сайте 365Chess (партии 2008—2018 гг.)

Шахматисты Монголии
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам